Список історичних населених місць Рівненської області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 .

Рівненська область
Списки:Списки історичних населених місць України
Історія Рівненської області
Населені пункти Рівненської області